Kummajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kummajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759154-177963), sjö i Kiruna kommun, 
Kummajärvi (Karesuando socken, Lappland, 760291-176330), sjö i Kiruna kommun,  (6,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn